Arnau ist
 die katalanische Form des Vornamens Arnold
 ein deutscher Ortsname:
 Arnau, Kreis Königsberg (Preußen)/Samland, Ostpreußen, seit 1946: Rodniki (Kaliningrad, Gurjewsk) (vor 2003: Marjino), Siedlung im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Arnau, Kreis Osterode, Ostpreußen, seit 1945: Ornowo (Ostróda), Dorf im Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Arnau, der deutsche Name der tschechischen Stadt Hostinné

Arnau ist der Familienname folgender Personen:
 Eusebi Arnau (1863–1933), katalanischer Bildhauer
 Francesc Arnau (1975–2021), spanischer Fußballtorwart
 Francisco de Paula Vallet y Arnau (1883–1947), spanischer Jesuit und Ordensgründer
 Frank Arnau (1894–1976), deutscher Schriftsteller
 Helene Arnau (1870–1958), österreichische Malerin
 Javier Arnau (* 1973), spanischer Hockeyspieler
 Jordi Arnau (* 1970), spanischer Hockeyspieler
 Karl Arnau (1843–1910), österreichischer Schauspieler